Бедниково — название селение в России.
 Бедниково — деревня в Даниловском районе Ярославской области, входит в состав Середского сельского поселения.
 Бедниково — прежнее название деревни Китаева в составе Михнёвского сельского поселения Болховского района Орловской области.